Last kan som auktorsförkortning betyda:

 Horace Rupert Last
 Peter R. Last

Robotskapade auktorsförkortningar